Hjelm peut faire référence à :

Toponyme 
 Hjelm, île du Danemark situé dans la mer de Kattegat.

Patronyme 

 Ari Hjelm (1962-), connu sous le nom de « Zico », eentraîneur finlandais et ancien joueur de football finlandais ;
 Curt Hjelm (1913-mort à une date inconnue), joueur de football suédois ;
 Keve Hjelm (1922-2004), acteur suédois ;
 Peter Jacob Hjelm (1746-1813), chimiste et minéralogiste suédois.